Нун (буква арабского алфавита)
 Нун (буква еврейского алфавита)
 Нун (буква финикийского алфавита)